Герцог Кадисский () — испанский аристократический титул, созданный в 1484 году католическими монархами Фердинандом Арагонским и Изабеллой Кастильской для Родриго Понсе де Леона, 3-го графа Аркоса, 2-го маркиза Кадиса (1443—1492), из дома Понсе де Леон. Название герцогского титула происходит от названия города Кадис.

История титула 
В 1492 году после смерти Родриго Понсе де Леона его единственной наследницей стала дочь Франсиска Понсе де Леон и Хименес де ла Фуэнте, супруга маркиза де Сахара. Католические монархи вели переговоры с его наследницей Франсиской Понсе де Леон и Хименес де ла Фуэнте о передаче её владений и титулов короне. В 1493 году Франсиска и её муж уступили город-порт Кадис, титулы герцога и маркиза Кадиса испанской короне, получив взамен графство Касарес, а графство Аркос получило статус герцогства.

В течение нескольких столетий, до девятнадцатого века, данный титул не использовался. 9 мая 1820 года испанский король Фердинанд VII пожаловал титул герцога де Кадиса своему племяннику, новорожденному Франсиско Луису де Бурбону (1820—1821), старшему сыну инфанта Франсиско де Паула де Бурбона и Луизы Карлоты Бурбон-Сицилийской. После смерти инфанта герцогский титул был передан его младшему брату и тезке, Франсиско де Асис и Бурбону (1822—1902). В октябре 1846 года Франсиско де Асис Бурбон женился на своей двоюродной сестре, королеве Испании Изабелле II (1830—1904), правившей в 1833—1868 годах. Также титулы герцога де Кадиса носил инфант Испании Фердинанд Мария Баварский (1884—1958), старший сын принца Баварского Людвига Фердинанда (1859—1949), младшего брата короля Баварии Людвига III, и инфанты Испанской Марии де ла Пас (1862—1946), дочери испанской королевы Изабеллы II.

Последним носителем титула в 1972—1989 годах являлся принц Альфонсо, герцог Анжуйский и Кадисский, гранд Испании (1936—1989), старший сын инфанта Хайме де Бурбона (1908—1975), герцога Сеговии и Анжу, второго сына короля Испании Альфонсо XIII, и Эмануэлы де Дампьер (1913—2012). Он получил герцогский титул по инициативе деда своей супруги и диктатора Испанского государства, Франсиско Франко Баамонде. 22 ноября 1972 года Франко своим указом разрешил Альфонсо Анжуйскому право использовать титул герцога де Кадиса в Испании. После смерти Альфонсо, герцогский титул вновь вернулся к испанской короне.

Герцоги де Кадис

Ссылки 
 Duques de Cádiz (I)
 Duques de Cádiz (II)

Герцоги Испании
Гранды Испании